UK Championship 2018 – dziewiąty rankingowy turniej snookerowy rozgrywany w sezonie 2018/2019, 35. edycja rankingowa UK Championship – mistrzostw brytyjskich profesjonalistów. Turniej rozegrany został w dniach 27 listopada - 9 grudnia 2018 roku w Barbican Centre w Yorku. Tytuł obronił, zdobywając rekordowe siódme mistrzostwo, anglik Ronnie O’Sullivan pokonując Marka Allena z Irlandii Północnej 10–6.

Nagrody 

 Zwycięzca: 170 000 £
 II Miejsce: 75 000 £
 Półfinalista: 35 000 £
 Ćwierćfinalista: 22 500 £
 Runda 4.: 15 000 £
 Runda 3.: 10 000 £
 Runda 2.: 5 000 £

Najwyższy break turnieju: 5 000 £

Łączna pula nagród: 850 000 £

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Finał

Breaki stupunktowe 

 145, 132, 121, 120, 117, 108, 107, 102  Stuart Bingham
 144, 124, 119, 101  Marco Fu
 143, 136, 127, 121, 109, 107, 100, 100  Joe Perry
 141  Daniel Wells
 140  Mei Xiwen
 139  Robbie Williams
 139  Martin O’Donnell
 139  Hossein Vafaei
 137, 117, 110, 101  Neil Robertson
 136  Ben Woollaston
 135, 109, 103, 101  Luca Brecel
 135, 104  Allister Carter
 134, 133, 131, 128, 122, 100, 100  David Gilbert
 133  Jimmy Robertson
 130, 103  Liang Wenbo
 130  Ken Doherty
 130  Matthew Selt
 129, 105, 103, 101  Tian Pengfei
 129  Sam Baird
 128, 126, 122, 114, 105, 104, 102  Mark Allen
 128, 113, 112, 110, 100, 100  Judd Trump
 126, 126, 107, 100, 100  Xiao Guodong
 126  Chen Feilong
 124, 116, 112  Mark Williams
 123, 103  Dominic Dale
 122, 120, 109  Stephen Maguire
 122, 118, 118, 112, 112, 106, 102, 101  Ronnie O’Sullivan
 122, 118, 112  Zhou Yuelong
 120, 115, 112, 109, 100  Jack Lisowski
 120  Chris Wakelin
 119, 113, 108  Tom Ford

 119, 100  Noppon Saengkham
 119  Thor Chuan Leong
 119  Lu Ning
 117  Fergal O’Brien
 116  Craig Steadman
 115, 108  Xu Si
 115, 101  Kyren Wilson
 114, 105  Jak Jones
 113, 103  Gary Wilson
 112  Eden Szaraw
 110, 105  Thepchaiya Un-Nooh
 110  Mike Dunn
 109  Scott Donaldson
 108  Martin Gould
 108  Akani Songsermsawad
 107  Gerard Greene
 107  Zhao Xintong
 106, 103  Kurt Maflin
 106  Yan Bingtao
 106  Robin Hull
 105  Graeme Dott
 104  Paul Davison
 103  Peter Ebdon
 103  Mark Selby
 102  Matthew Stevens
 102  Barry Hawkins
 101  Mark Davis
 101  Luo Honghao
 101  John Higgins
 100  Ashley Carty

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 UK Championship 2018 w serwisie snookerworld.pl
 worldsnooker.com

UK Championship
2018 w sporcie
2018 w Anglii
York